Сорокин, Иван Иванович:
 Сорокин, Иван Иванович (1915—1943) — Герой Советского Союза.
 Сорокин, Иван Иванович — работник совхоза в Сталинградской области, Герой Социалистического Труда.